Šamachi může znamenat:

 Šamachi (město) — správní centru rajónu Šamachi v Ázerbájdžánu
 Šamachi (rajón) — rajón v Ázerbájdžánu